Warwick (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Warwick (Warwickshire), poble del comtat de Warwickshire
 Derek Warwick, pilot de curses automobilístiques britànic
 Dionne Warwick (East Orange, Nova Jersey, 1940), cantant 
 Warwick Brown (Sydney, 1949), pilot automobilístic australià
 Warwick Kerr (Santana de Parnaíba, 1922), genetista brasiler